Авра́мов — русская, болгарская и сербская фамилия. Происходит от имени Авраам. Известные носители:

 Аврамов, Влада (род. 1979) — сербский футболист.
 Аврамов, Владимир (1909—2007) — болгарский скрипач, педагог.
 Аврамов, Воин Васильевич (конец XVI — XVII век) — подьячий.
 Аврамов, Вячеслав Яковлевич (1845—?) — народный учитель.
 Аврамов, Григорий (XVII век) — подьячий.
 Аврамов, Димитр (1929—2008) — болгарский искусствовед и культуролог.
 Аврамов, Дмитрий Иванович (1850 — после 1910) — генерал-лейтенант.
 
 Аврамов, Красимир (род. 1972) — болгарский певец.
 Аврамов, Михаил Петрович (1681—1752) — дьяк Оружейной палаты, директор петербургской типографии.
 Аврамов, Кинчо (1941—2011) — болгарский скульптор, геральдист, медальер, педагог.
 Аврамов, Леонид Яковлевич (1845—1902) — русский писатель, автор охотничьих рассказов.
 Аврамов, Никола (1897—1945) — болгарский живописец.
 Аврамов, Олег Викторович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Аврамов, Павел Васильевич (1790 или 1791—1836) — декабрист.
 Аврамов, Роман Петков (1882—1938) — болгарский и российски революционер.
 Аврамов, Румен Любенов (род. 1953) — болгарский экономист и историк экономики.

Двойные фамилии 
 Аврамов-Сапун, Василий Тихонович (ск. 1610) — дьяк при царе Иоанне Грозном, думный дьяк при царе Фёдоре I Иоанновиче.

Аврамова 
 Аврамова, Анна Григорьевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также